Михаил Бушуев:
 Бушуев, Михаил Николаевич (1899—1976) — учёный, специалист в области технологии производства энергооборудования. Лауреат Сталинской премии 1948 года.
 Бушуев, Михаил Серпионович (1928—2010) — Герой Социалистического Труда, шофёр.